Pedro González de Lara (1095 körül–1130) spanyol nemes
 Pedro González de Mednoza (1425–1495) spanyol bíboros
 Pedro Gonzalez Gonzalez (1925–2006) amerikai karakterszínész
 Pedro González (1943) válogatott perui labdarúgó
 Pedro González Vera (1967) válogatott chilei labdarúgó
 Pedro González Pierella (1970) argentin labdarúgó

hasonló nevűek
 Pedro Moreno González de Hermosillo (1775–1817) mexikói függetlenségi harcos